Philip Hughes – calciatore irlandese
 Phil Hughes, nome completo Philip Anthony Hughes – calciatore e allenatore di calcio nordirlandese
 Phil Hughes, nome completo Philip Joseph Hughes – giocatore di baseball statunitense
 Phil Hughes – sceneggiatore